Беспаловка () — село,
Тарановский сельский совет,
Змиёвский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321786002. Население по переписи 2001 года составляет 590 (259/331 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Беспаловка находится в верховье балки Ольшанка между сёлами Тарановка, расположенным севернее, и Пасеки, расположенном южнее; 
через село проходит железная дорога Москва-Севастополь (Курско-Харьковско-Азовская, станция Беспаловка),
и автомобильная дорога .

История 

 1705 — дата основания.
 В 1869 году на только построенной Курско-Харьковско-Азовской железной дороге на перегоне Тарановка - Лихачёва была построена станция Безпаловка, названная по рядом расположенному селу Безпаловка. Возле станции разрослось село.
 До ВОВ село имело название Скрыня.
 20 ноября 1941 года — село оккупировано нацистской Германией.
 17 мая 1942 года — войска Юго-Западного фронта в ходе Изюмско-Барвенковской наступательной операции вернули село, но через неделю снова утратили свои позиции.
 13 февраля 1943 года советские войска освободили село; в начале марта утратили село.
 В конце августа 1943 село было окончательно освобождено от нацистской оккупации.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Тарановка
Населённые пункты Змиёвского района